Platanal peut désigner :

Toponymes

Platanal : localité de la paroisse civile de Mavaca dans la municipalité d'Alto Orinoco dans l'État d'Amazonas ;
 Platanal : localité de la paroisse civile de Sierra Parima dans la municipalité d'Alto Orinoco dans l'État d'Amazonas ;
 Platanal : localité de l'État de Delta Amacuro qui dépendait de l'État de Bolívar jusqu'en 1995.

Homonymie de toponyme